DBC kan være en forkortelse for

 Dansk BiblioteksCenter
 DBC Ballerup